Mauro Chiaruzzi – politico sammarinese
 Nicola Chiaruzzi – calciatore sammarinese
 Pio Chiaruzzi – politico sammarinese